Der deutsche Name Urgentsch bezeichnet:
 die historische Stadt Konye-Urgench („Alt-Urgench“), Turkmenistan/Zentralasien
 die moderne Stadt Urganch, Usbekistan/Zentralasien